Gminy w Czechach:
 Bítov – gmina w powiecie Nowy Jiczyn
 Bítov – gmina w powiecie Znojmo